Пенакова (порт. Penacova) — топоним.

 Пенакова — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Коимбра.
 Пенакова (Фелгейраш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. 
 Пенакова (район) — район в Португалии, входит в округ Коимбра.